Laevidentalium ambiguum är en blötdjursart som först beskrevs av Jean-Charles Chenu 1843.  Laevidentalium ambiguum ingår i släktet Laevidentalium och familjen Laevidentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
ambiguum